Fase (o fases) puede hacer referencia a:
 Fases del juego de ajedrez, apertura, medio juego y final de una partida de ajedrez.
 Fases del desarrollo de software, cómo ha progresado el desarrollo de un software y cuánto desarrollo puede requerir.
 Fases eliminatorias y fase final de un campeonato deportivo (final, semifinal, cuartos y octavos de final, etc.).

Además, en ciencia y tecnología, puede referirse a:
 Fase (termodinámica), diferenciación de componentes de una solución química; cada una de las zonas macroscópicas del espacio de una composición química, y sus propiedades físicas homogéneas, que forman un sistema.
 Fase (onda), situación instantánea de un ciclo periódico.
 Fase (astronomía), cada una de las diversas apariencias o formas con que se dejan ver la Luna y algunos planetas, según los ilumina el Sol.
 Fase lunar, apariencia de la porción iluminada de la Luna.
 Fase eléctrica, cada uno de los circuitos de una corriente eléctrica alterna.
 Regla de las fases de Gibbs, el número de grados de libertad (L) en un sistema cerrado en equilibrio.
 Espacio fásico o espacio de fases; en mecánica clásica, construcción matemática que permite representar el conjunto de posiciones y momentos conjugados de un sistema de partículas.

Enlaces externos